Dit is een lijst van planetoïden 38001-38100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (38001) - || 1998 KM37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38002) - || 1998 KO42|| 27 mei 1998 || LONEOS
|-
| (38003) - || 1998 KH44|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38004) - || 1998 KJ47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38005) - || 1998 KM47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38006) - || 1998 KD48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38007) - || 1998 KS49|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38008) - || 1998 KP50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38009) - || 1998 KV50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38010) - || 1998 KE51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38011) - || 1998 KL52|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38012) - || 1998 KE54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38013) - || 1998 KY54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38014) - || 1998 KO61|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38015) - || 1998 KX63|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38016) - || 1998 KV65|| 27 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38017) - || 1998 KW67|| 26 mei 1998 || LINEAR
|-
| (38018) Louisneefs || 1998 LN2|| 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (38019) Jeanmariepelt || 1998 LV2|| 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (38020) Hannadam || 1998 MP || 17 juni 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (38021) - || 1998 MG1|| 16 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (38022) - || 1998 MS7|| 19 juni 1998 || ODAS
|-
| (38023) - || 1998 MO39|| 26 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (38024) Melospadafora || 1998 OB || 16 juli 1998 || ODAS
|-
| (38025) - || 1998 QF || 17 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (38026) - || 1998 QC12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38027) - || 1998 QE14|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38028) - || 1998 QC20|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38029) - || 1998 QZ24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38030) - || 1998 QG33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38031) - || 1998 QN36|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38032) - || 1998 QH43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38033) - || 1998 QN49|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38034) - || 1998 QW57|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (38035) - || 1998 QC85|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (38036) - || 1998 RE1|| 13 september 1998 || J. Broughton
|-
| (38037) - || 1998 RS18|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (38038) - || 1998 RQ19|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (38039) - || 1998 RD24|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (38040) - || 1998 RW49|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (38041) - || 1998 RQ79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (38042) - || 1998 SA10|| 21 september 1998 || CSS
|-
| (38043) - || 1998 SB26|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (38044) Michaellucas || 1998 SL62|| 19 september 1998 || LONEOS
|-
| (38045) - || 1998 SM93|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (38046) Krasnoyarsk || 1998 SW144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (38047) - || 1998 TC3|| 14 oktober 1998 || CSS
|-
| (38048) - || 1998 UL18|| 27 oktober 1998 || CSS
|-
| (38049) - || 1998 VY6|| 11 november 1998 || LINEAR
|-
| (38050) Bias || 1998 VR38|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (38051) - || 1998 XJ5|| 7 december 1998 || K. Korlević
|-
| (38052) - || 1998 XA7|| 8 december 1998 || Spacewatch
|-
| (38053) - || 1998 XO62|| 11 december 1998 || LINEAR
|-
| (38054) - || 1999 AG10|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (38055) - || 1999 AC24|| 15 januari 1999 || CSS
|-
| (38056) - || 1999 BZ10|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (38057) - || 1999 BO15|| 26 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (38058) - || 1999 CA35|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (38059) - || 1999 CO38|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (38060) - || 1999 CB61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (38061) - || 1999 DJ1|| 17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (38062) - || 1999 EC9|| 15 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (38063) - || 1999 FH || 16 maart 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (38064) - || 1999 FZ10|| 17 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (38065) - || 1999 FK19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (38066) - || 1999 FO19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (38067) - || 1999 FO31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (38068) - || 1999 FK32|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (38069) - || 1999 GN || 5 april 1999 || K. Korlević
|-
| (38070) Redwine || 1999 GG2|| 6 april 1999 || LONEOS
|-
| (38071) - || 1999 GU3|| 10 april 1999 || LINEAR
|-
| (38072) - || 1999 GO11|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (38073) - || 1999 GX11|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (38074) - || 1999 GX19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (38075) - || 1999 GN21|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (38076) - || 1999 GA31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (38077) - || 1999 GY31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (38078) - || 1999 GW42|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (38079) - || 1999 HF || 16 april 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (38080) - || 1999 HN1|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (38081) - || 1999 HC10|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (38082) - || 1999 HO11|| 17 april 1999 || CSS
|-
| (38083) Rhadamanthus || 1999 HX11|| 17 april 1999 || Deep Ecliptic Survey
|-
| (38084) - || 1999 HB12|| 18 april 1999 || M. W. Buie, R. Millis
|-
| (38085) - || 1999 HO12|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (38086) Beowulf || 1999 JB || 5 mei 1999 || LONEOS
|-
| (38087) - || 1999 JN || 6 mei 1999 || T. Kagawa
|-
| (38088) - || 1999 JS1|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (38089) - || 1999 JV1|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (38090) - || 1999 JN2|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (38091) - || 1999 JT3|| 10 mei 1999 || LONEOS
|-
| (38092) - || 1999 JF5|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (38093) - || 1999 JX6|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (38094) - || 1999 JM9|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (38095) - || 1999 JD10|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (38096) - || 1999 JF11|| 9 mei 1999 || K. Korlević
|-
| (38097) - || 1999 JW11|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (38098) - || 1999 JO13|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (38099) - || 1999 JE14|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (38100) - || 1999 JM14|| 15 mei 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten